DJ poate fi:
 Dolj, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Disc jockey
 Djibouti, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări

dj poate fi:
 .dj, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Djibouti

Legături externe 
  „DJ” la acronymfinder.com